UMC pode referir-se à:

 United Microelectronics Corporation: fabricante de semicondutores
 Universidade de Mogi das Cruzes: universidade brasileira.
Universo Marvel Cinematográfico: série de filmes fictícios

Desambiguação